Ergül Avcı (ur. 24 lipca 1987 w Bursie) – turecka siatkarka, reprezentantka kraju, grająca na pozycji środkowej.

Sukcesy klubowe 
Mistrzostwo Turcji:
  2009, 2011, 2013, 2017
  2012, 2016
Superpuchar Turcji:
  2010, 2015, 2019, 2022
Klubowe Mistrzostwa Świata:
  2010
  2019
Liga Mistrzyń:
  2013
  2011, 2016
Puchar Turcji:
  2013, 2017
Puchar Challenge:
  2018
Puchar CEV: 
  2021

Sukcesy reprezentacyjne 
Liga Europejska:
  2011
Grand Prix:
  2012
Igrzyska Śródziemnomorskie:
  2013

Przypisy 

Urodzeni w 1987
Ludzie urodzeni w Bursie
Tureckie siatkarki
Siatkarki Yeşilyurt SK
Siatkarki Fenerbahçe SK
Siatkarki VakıfBank SK
Siatkarki Galatasaray SK
Siatkarki Eczacıbaşı Stambuł